Бахчи:
 Бахчи — ухожи, места, где находятся посевы бахчевых культур.
 Бахчи — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Бахчи — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Бахчи — тюркское имя или прозвище (буквально «огородник»).

См. также 
 Бахчи-Эли
 Бахчисарай (значения)